Bande L peut désigner :
 Bande L (infrarouge) ;
 Bande L (radio).